

Musica 
  Abbracciami – brano musicale di Marino Marini del 1958
  Abbracciami – singolo di Nilla Pizzi del 1959
  Abbracciami – singolo di Vale Lambo del 2020